De UEFA Super Cup 2020 was de 45e editie van de UEFA Super Cup. Bayern München, winnaar van de UEFA Champions League 2019/20, nam het op tegen Sevilla FC, winnaar van de UEFA Europa League 2019/20. De wedstrijd werd gespeeld op 24 september 2020 in de Puskás Aréna in Boedapest. Oorspronkelijk zou het duel plaatsvinden op 17 juni 2020 in het Estádio do Dragão in Porto, maar dit werd veranderd als gevolg van de coronapandemie. Deze wedstrijd wordt gebruikt als een test bij het toelaten van publiek na deze pandemie. Het stadion mag tot 30% gevuld worden met publiek. Bayern München won voor de tweede keer de UEFA Super Cup door na een verlenging met 2–1 te winnen. Thomas Müller werd na afloop uitgeroepen tot de Man of the Match.

Teams

Wedstrijd

Wedstrijdverslag 
Bij Bayern München kreeg zomeraankoop Leroy Sané een basisplaats en bij Sevilla FC startte de Nederlander Luuk de Jong in de basiself. In de elfde minuut kreeg Sevilla FC een strafschop toegekend na een overtreding van David Alaba op Ivan Rakitić, die die zomer gehaald werd van FC Barcelona. Vanaf de stip passeerde Lucas Ocampos Manuel Neuer. In de 22ste minuut miste Thomas Müller op aangeven van Robert Lewandowski een grote kans om Bayern München op gelijke hoogte te brengen. In de minuten die volgden benutten ook Benjamin Pavard en Lewandowski hun kansen niet. In de 34ste minuut kwam dan toch de gelijkmaker voor Bayern München. Leon Goretzka was trefzeker na het terugleggen van Lewandowski. Slechts een minuut later werd er weer gescoord aan de kant van Sevilla FC, maar dit doelpunt ging niet door omdat doelpuntenmaker De Jong buitenspel stond. 1–1 was de ruststand in het duel om de UEFA Super Cup.

Vlak na de rust was er nog een mogelijkheid om te scoren voor De Jong, maar Neuer redde knap. Vijf minuten later dacht Bayern München voor het eerst in de wedstrijd op een voorsprong te kamen nadat Lewandowski eenvoudig kon binnen schieten na een passje van Müller, maar deze treffer ging niet door, omdat Lewandowski buitenspel stond bij een eerdere pass van Sané. In de 63ste minuut werd er opnieuw een doelpunt aan de kant van Bayern München afgekeurd. Yassine Bounou, die een paar minuten eerder al een doelpoging van Serge Gnabry redde, keerde het schot van Goretzka, maar Sané schoot in de rebound binnen. De reden van het afkeuren van het doelpunt was een overtreding van Lewandowski op Sergio Escudero eerder in de aanval. Omdat het na negentig minuten nog gelijk stond, werd er een verlenging gespeeld. Vlak voor de rust van de verlenging kopte Javi Martínez, die eerder in de wedstrijd andere doelpuntenmaker Goretzka verving, Bayern München op een 2–1 voorsprong. Bounou hield de bal niet vast na het schot van Alaba, waarna de bal op het hoofd van Martínez en vervolgens in het doel belandde. Het bleek uiteindelijk de winnende treffer te zijn.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal in 2020
UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 2019/20
FC Bayern München
Sevilla FC
Sportevenement in Boedapest